En informatique, la gestion des spécifications (en anglais ) est le processus qui consiste à identifier, mettre au jour, documenter, analyser, tracer, prioriser et valider les spécifications, puis à contrôler le changement et à communiquer aux parties prenantes concernées. C'est un processus continu le long d'un projet. Le résultat d'un projet (produit ou service) doit se conformer aux spécifications.

Historique 
Dans les années 1970-1980, les spécifications étaient gérées dans deux types d'outils :
 des outils intégrés aux modules de développement, permettant de reprendre les données et les traitements, pour générer les bases de données et les programmes ; à cette catégorie appartenait le générateur de texte de Pacbase, qui permettait de créer des textes et des segments de base de données qui pouvaient être associés aux écrans et aux programmes à développer ;
 des outils indépendants permettant notamment de représenter graphiquement les modèles de données et de traitement ; ce type d'outils présentait l'inconvénient d'être généralement déconnecté des outils de développement.

Contrainte 
Une bonne gestion des spécifications doit respecter une terminologie standard, afin que les termes employés pour décrire les données soient cohérents entre les spécifications et le développement.

Notes et références

Voir aussi 
 Spécifications

Développement logiciel

en:Requirements management